Вербицький — українське прізвище.
 
 о. Вербицький Михайло Михайлович — композитор, громадський діяч, священик УГКЦ, автор гімну України «Ще не вмерла Україна».

 Вербицький Анатолій Михайлович — український військовик, капітан І рангу запасу, заступник командувача з логістики — начальник логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2016).
 Вербицький Вікторин (1520—1587) — луцький римо-католицький єпископ.
 Вербицький Володимир Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Вербицький Володимир Володимирович (1988 — 2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Вербицький Георгій Миколайович — український художник.
 Вербицький Іван Михайлович — професор історії, директор Бродівської гімназії, син автора національного гімну України
 Вербицький Леонід Лазарович (1930—2006) — український композитор.
 Вербицький Микола Андрійович — український поет.
 Вербицький Олександр Євгенович — голова Херсонської ОДА в 1999—2001 роках.
 Вербицький Олександр Матвійович — український архітектор.
 Вербицький Олексій Миколайович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вербицький Олексій Романович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вербицький Сергій Степанович (1977—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вербицький Тарас Зиновійович (1932—2003) — український геофізик.
 Вербицький Тимофій Олександрович ( після 1642) — український видавець та друкар.
 Вербицький Юрій Тарасович (1963—2014) — український сейсмолог і активіст, Герой Небесної Сотні.

 Степан Вербицький — український літературознавець (справжнє ім'я — Козак Стефан Петрович).

 Вербицька Софія Степанівна — український радянський діяч. Герой Соціалістичної Праці (1966). Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.

Також 
 Вербецький
Українські прізвища